Paul Lloyd Martini est un patineur artistique canadien né le  à Weston (Ontario). Sa partenaire de patinage est Barbara Underhill.

Avec Underhill, il est notamment  champion du monde en 1984 et quintuple champion du Canada.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec sa partenaire Barbara Underhill

Notes et références

Liens externes 
 

 

Patineur artistique canadien
Naissance en novembre 1960
Naissance en Ontario
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1980
Patineur artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1984
Champion du monde de patinage artistique